Хой може да се отнася за:

 Хой (град) – град в Североизточен Иран;
 Койкой – подразделение на етническата група Койсан;
 Псевдоним на руския музикант Юрий Клинских.